Toppserien 2016 var den 30. sæson af kvindernes topliga i norsk fodbold. LSK Kvinner FK var forsvarende mestre og klarede at forsvare deres titel.

Stillingen 
Medkilla vandt nedrykningskampen 4–3 og 2–0 og forblev i ligaen.

Topscorere
Pr. 25. december 2016.

Referencer 

Fodbold i 2016
Fodbold i Norge
Toppserien